Tozzer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred M. Tozzer (1877–1954), US-amerikanischer Anthropologe
 Joan Tozzer (1921–2012), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Kurt Tozzer (1929–2012), österreichischer Journalist und Autor